Theophano Martinakia (866/67 – 897), heilige in het Oosters christendom, vrouw van keizer Leo VI van Byzantium
Theophano (keizerin) (±940 – na 976), keizerin van Byzantium
Theophanu Skleraina (±960 – 991), Byzantijnse prinses en Duitse keizerin, echtgenote van keizer Otto II
Gebaseerd op deze keizerin:
Theophano (opera), werk uit 1918 van Paul Graener
Teofane (opera), werk uit 1719 van Antonio Lotti
Teofane (Ottone), vrouw van Ottone, de titelfiguur in de opera van Georg Friedrich Händel
Theophanu van Essen (±997 – 1058), abdis en kleindochter van Theophanu en Keizer Otto II
Theophano van Athene, vrouw van Staurakios, familielid van Irene van Byzantium
Theophano van Athene, dochter van Michael I Rangabe en Prokopia
Theophano Mamas, vrouw van Constantijn VIII Lekapenos
Theophano Mouzalonissa (overleden 1115), vrouw van prins Oleg Michael van Chernigov